Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 98 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сиэтл Маринерс и выиграла серию 3-1. В финальной серии Американской лиги команда уступила Кливленд Индианс 2-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 16
 Поражений: 7
 Процент побед: 69.57
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 94

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 20
 Поражений: 8
 Процент побед: 71.43
 Очков набрано: 158
 Очков пропущено: 100

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 95

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 143
 Очков пропущено: 114

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 18
 Поражений: 10
 Процент побед: 64.29
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 117

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 13
 Поражений: 16
 Процент побед: 44.83
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 161

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Балтимор Ориолс — Сиэтл Маринерс 3-1
 Финальные серии Американской лиги: Кливленд Индианс — Балтимор Ориолс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Балтимор Ориолс
МЛБ в сезоне 1997